Aegon International Eastbourne 2017 (kobiety)
 Aegon International Eastbourne 2017 (mężczyźni)